Korf steht für:
 Korf-Stahl AG, ein deutsches Stahlunternehmen
 von Korf, neben Palmström eine der Hauptfiguren in Christian Morgensterns Gedichten

Korf ist der Familienname folgender Personen:
 Mia Korf (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Paul Korf (* 1925), US-amerikanischer Pilzkundler
 Sascha Korf (* 1968), ein deutscher Moderator, Komiker, Improvisationskünstler und Schauspieler.
 Willy Korf (1929–1990), ein deutscher Unternehmer

KORF steht für:
 Norfolk International Airport (ICAO-Code), Flughafen in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia

 Siehe auch: 
Korff, Korfes, Korfball